Tolland kan syfta på:
 Tolland, Connecticut, ort i USA
 Tolland, Massachusetts, ort i USA
 Tolland, Somerset, ort i England, Storbritannien